Русла́н Ю́рьевич Чертко́ев (; ) — российский борец вольного стиля осетинского происхождения, чемпион России по юношам, бронзовый призёр Европы, призёр России по молодёжи U-23 до 86 кг, серебряный призёр кубка Ивана Ярыгина 2023 до 86 кг.

Спортивная карьера 
Родился 29 июня 2002 года в г. Владикавказ. На межрегиональных соревнованиях выступает за РСО — Аланию и Москву. Тренер — Лалиев, Вадим Казбекович. С 2015—2019 ученик спортивной школы ЦСКА.

Свой первый крупный всероссийский турнир Руслан выиграл в возрасте 16 лет.

Спортивные достижения 
 Серебряный призёр Ярыгинского турнира до 86 кг (2023).
 Бронзовый призёр первенства России U-23 до 86 кг. 2022
 Бронзовый призёр кубка России до 86 кг. 2022
 Первенство России до 80 кг. 2019
 Бронзовый призёр первенства Европы до 85 кг. 2017

Примечания

Ссылки 
 На Кубок Ивана Ярыгина приедут борцы из 12 стран + видео
 Россия U-24

Борцы по алфавиту
Борцы России